Prophalangopsidae är en familj av insekter. Prophalangopsidae ingår i överfamiljen Hagloidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Prophalangopsidae 8 arter. 

Prophalangopsidae är enda familjen i överfamiljen Hagloidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Prophalangopsidae